Daucus prolifer är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl och Karel Presl. Daucus prolifer ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
prolifer